Суе́н-Кюбрі́-Шарантене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 40 км на північ від Безансона, 22 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 493,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Суен-Кюбрі-Шарантене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Суен-Кюбрі-Шарантене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона